Het ATP-toernooi van Parijs 2004 werd van 1 tot en met 7 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

In de enkelspelfinale was de Rus Marat Safin te sterk voor de Tsjech Radek Štěpánek. In de dubbelspelfinale versloeg het Zweeds/Australische duo Jonas Björkman/Todd Woodbridge het Zimbabwaanse koppel Wayne Black/Kevin Ullyett.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs